El nombre José Corona puede referirse a:
 José Guadalupe Cervantes Corona, político mexicano.
 José de Jesús Corona, futbolista mexicano.
 José Llopis Corona, exfutbolista español.